Carlos Checa, punog imena Carlos Checa Carrera, (Sant Fruitós de Bages, comarca Bages, pokrajina Barcelona, Katalonija, Španjolska, 15. listopada 1972.) je bivši španjolski vozač motociklističkih utrka.

Životopis i karijera 
Carlos Checa je rođen 15. listopada 1972. godine. U utrkama Svjetskog prvanstva debitira 1993. godine u klasama 125cc i 250cc na Hondinim  motociklima. 1995. godine osvaja španjolsko prvenstvo u klasi 250cc, a u Svjetskom prvenstvu vozi za momčad Fortuna Honda Pons - prvi dio vozi u prvenstvu 250cc, a sredinom sezone dobija mjesto u klasi 500cc kao zamjena za ozlijeđenog Alberta Puiga. Zamomčad Ponsa (odnosno Fortuna Honda Pons, te MoviStar Honda Pons) vozi do kraja sezone 1998., te koristi jedan od najuspješnijih motocikala svih vremena - Honda NSR500. U momčadi Ponsa u Svjetskom prvenstvu 500cc osvaja dvije utrke (VN Katalonije 1996. i VN Madrida 1998. godine), ukupno 9 postolja. U sezoni 1998. u Svjetskom prvenstvu 500cc osvaja četvro mjesto.  
1999. godine prelazi u Yamahinu tvorničku momčad - Marlboro Yamaha Team, za koju vozi (uz promjene naziva momčadi) do sezone 2004., u Svjetskom prvenstvu u klasama 500cc (do 2001.), te MotoGP (od 2002., zamjena za 500cc). U ovih 6 sezona u Yamahi, Carloc Checa nije osvojio nijednu pobjedu, ali je imao 13 postolja. Najbolji plasman mu je bio u  sezoni 2002. - 5. mjesto. Glavni momčadski kolege u tvorničkoj momčadi Yamahe su mu bili Talijani Max Biaggi (1999.-2002.), Marco Melandri (2003.) i Valentino Rossi (2004.).  
2005. godine vozi da Ducatijevu tvorničku momčad - Ducati Marlboro Team uz Lorisa Capirossija. Na kraju sezone završava devetoplasirani u prvenstvu te je bio dva puta na postolju.

Uspjesi u prvenstvima  

 Svjetsko prvenstvo - Superbike  
 prvak: 2011. 
 trećeplasirani: 2010. 

 Španjolsko prvenstvo - 250cc
 prvak: 1995.

Osvojene utrke

Osvojene utrke u natjecanjima sa statusom svjetskog prvenstva

Ostale pobjede

Pregled karijere

Po sezonama - cestovni motociklizam

Po natjecanjima - cestovni motociklizam

Povezani članci

Vanjske poveznice  
  carloscheca.com 
  motogp.com, Carlos Checa 
  worldsbk.com, Carlos Checa

Izvori 
 
  carloscheca.com, Mi carrera  
  carloscheca.com, Resultados  
  crash.net, Carlos Checa, pristupljeno 29. prosinca 2021. 
  pilotegpmoto.com, CHECA Carlos, preuzeto 29. prosinca 2021. 
  worldsbk.com, Carlos Checa, wayback arhiva 
  motorsportstats.com, Carlos Checa, pristupljeno 29. prosinca 2021. 
  motorsportstats.com, Carlos Checa - Results, pristupljeno 29. prosinca 2021. 
  motorsportmagazine.com, Carlos Checa, pristupljeno 29. prosinca 2021. 
  the-sports.org, Carlos Checa, pristupljeno 29. prosinca 2021. 
  motorrad-autogrammkarten.de, Carlos Checa, wayback arhiva 
  motorsport-archive.com, Carlos Checa, pristupljeno 29. prosinca 2021.  
  global.yamaha-motor.com, Carlos Checa, pristupljeno 31. prosinca 2021. 
  racingmemo.free.fr, Les Champions Espagnols, pristupljeno 29. prosinca 2021. 
  

 

 
Španjolski športski motociklisti